«13» в названиях музыкальных альбомов и сборников:

* «13» — второй мини-альбом Дензела Карри, выпущенный в 2017 году.
 «13» — первый официальный сборник хитов рок-группы The Doors, выпущенный в 1970 году.
 «13» — восьмой студийный альбом немецкой панк-рок-группы Die Ärzte, выпущенный в 1998 году.
 «13» — шестой альбом группы Blur, выпущенный в 1999 году.
 «13» — девятнадцатый студийный альбом группы Black Sabbath, выпущенный в 2013 году.
 «13» — шестой студийный альбом группы Six Feet Under, выпущенный в 2005 году.
 «13» — тринадцатый студийный альбом музыкального проекта «Коммунизм»
 «13» — десятый студийный альбом группы «Пилот», выпущенный в 2013 году.
 «13» — шестой студийный альбом группы «Элизиум», выпущенный в 2008 году.
 «13» — четвёртый студийный альбом группы «Э.С.Т.», выпущенный в 1995 году.

См. также